Савосін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Савосін Геннадій Анатолійович (1947) — український політик.
 Савосін Максим Олександрович (1976) — російський хокеїст.

Російські прізвища